Ла Крусита има више значења:

 Ла Крусита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Крусита (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Крусита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Крусита (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Крусита (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Крусита (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Крусита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Крусита, Лас Круситас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Крусита (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Крусита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Крусита (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Крусита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Крусита (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Крусита (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Крусита, Барио де Гвадалупе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Крусита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Крусита, Ла Пирагва (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Крусита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Крусита, Сан Франсиско (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Крусита (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику